Mario Gentili (1913-1999), ciclista italià
 Mario Gentili (1962), ciclista italià